Кондратенко, іноді зустрічається Кіндратенко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Кондратенко Анатолій Іванович — народний депутат України 3-го скликання.
 Кондратенко Анатолій Миколайович ( 1935) — український фізик, публіцист, доктор фізико-математичних наук (1973), професор (1975). Публікує свої твори як Анатолій Кіндратенко, Андрій Куліш, Богдан Богослов.
 Кондратенко Василь Олексійович (1987—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кондратенко Віктор Андрійович — український письменник, кінодраматург.
 Кондратенко Геннадій Петрович — український лікар-мікробіолог, педагог та терапевт, професор, заслужений діяч науки УРСР.
 Кондратенко Дмитро Іванович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Кондратенко Іван Васильович (1923—1971) — радянський військовик часів Другої світової війни, командир гармати 4-ї батареї 611-го винищувального протитанкового артилерійського полку, старший сержант. Герой Радянського Союзу (1943).
 Кондратенко Катерина Петрівна (більш відома як Катя Chilly;  1999) — українська співачка та композиторка.
 Кондратенко Лідія Олександрівна — оперна співачка (мецо-сопрано).
 Кондратенко Марія Ігорівна ( 1999) — українська акторка та співачка.
 Кондратенко Микола Дмитрович — український поет та перекладач.
 Кондратенко Микола Гнатович — громадський та політичний діяч у Краснодарському краї.
 Кондратенко Михайло Єгорович (1943—2000) — артист, директор Севастопольського російського драматичного театру, народний артист України
 Кондратенко Михайло Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кондратенко Олег Юрійович — український історик, доктор політичних наук наук.
 Кондратенко Олександр Анатолійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Кондратенко Олександр Андрійович — український кінокритик.
 Кондратенко Олександр Вікторович (1975—2004) — український зоолог.
 Кондратенко Олександр Павлович (1945—2020) — доктор технічних наук, професор, полковник у відставці.
 Кондратенко Петро Геннадійович ( 1953) — український хірург, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та Премії АМНУ.
 Кондратенко Роман Ісидорович — генерал-лейтенант російської імператорської армії, командував обороною Порт-Артура.
 Кондратенко Сергій Віталійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кондратенко Юрій Миколайович ( 1951) — лікар-офтальмолог, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 Кондратенко Юрій Пантелійович ( 1953) — фахівець у галузі АСК, доктор технічних наук, професор Національного університету кораблебудування та Чорноморського університету.

Див. також 
 Чорнокондратенко
Українські прізвища
Прізвища на -енко